Cuțov ist der Familienname folgender Personen:

 Calistrat Cuțov (* 1948), rumänischer Boxer
 Simion Cuțov (1952–1993), rumänischer Boxer